Collection Blanche peut désigner plusieurs collections littéraires françaises, notamment :

 Collection Blanche (Gallimard), depuis 1911, littérature générale aux éditions Gallimard ;
 Collection Blanche (Morel), 1961-1990, littérature générale aux éditions Robert Morel ;
 Collection Blanche (Eyrolles), depuis 2001, informatique aux éditions Eyrolles ;
 Collection Blanche (Rivière Blanche), depuis 2004, science-fiction aux éditions Rivière Blanche ;
 Collection Blanche (Harlequin), romans d'amour dans le milieu médical aux éditions Harlequin.